La supercoupe d'Estonie de football féminin ou  est une compétition de football féminin opposant lors d'un match unique le champion d'Estonie au vainqueur de la coupe d'Estonie.

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Estonie
Compétition de football en Estonie
Estonie
Football féminin en Estonie